

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Sam Groth derrotó en la final a Luke Saville.

Cabezas de serie 

  Marcos Baghdatis (Segunda ronda)
 ''' Sam Groth (Campeón)
  Malek Jaziri (Primera ronda)
  Ruben Bemelmans ''(Primera ronda)

<ol start=5>
  James Ward ''(Cuartos de final)
  Tatsuma Ito ''(Primera ronda)
  Alejandro Falla ''(Segunda ronda)
  Austin Krajicek ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Aegon Manchester Trophy  2015